santuario della Beata Vergine del Castello – santuario di Fiorano Modenese
 Santuario della Beata Vergine della Consolazione – santuario di Borgo Maggiore
 santuario della Beata Vergine dei Miracoli – santuario di Saronno 
 Santuario della Beata Vergine del Trompone – santuario a Moncrivello

Pagine correlate 
 Chiesa della Beata Vergine
 Santuario della Beata Vergine Addolorata
 Santuario della Beata Vergine Assunta
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie
 Santuario della Beata Vergine di Loreto
 Santuario della Beata Vergine Maria
 Santuario della Beata Vergine del Pilastrello
 Santuario della Beata Vergine del Rosario
 Santuario della Beata Vergine della Salute